Rüppell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wilhelm Peter Eduard Simon Rüppell
  Wilhelm Peter Eduard Simon Rüppell